Andrea Cassinelli – pattinatore di short track italiano
Attilio Cassinelli – illustratore italiano
Claudio Cassinelli – attore italiano
Dolores Cassinelli – attrice statunitense
Guglielmo Cassinelli – generale e aviatore italiano
Maurizio Cassinelli – batterista italiano membro dei Garybaldi
Ricardo Belmont Cassinelli – imprenditore e politico peruviano
Roberto Cassinelli – politico italiano